

Plaatsen 
 Booker (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas

Personen

Voornaam 
 Booker Ervin, Amerikaans saxofonist
 Booker Little, Amerikaans trompettist
 Booker T. Jones, muzikant en zanger van Booker T. & the M.G.'s
 Booker T. Washington, een Amerikaans politicus uit de 19e eeuw
 Booker Huffman, Amerikaanse professionele worstelaar, bekend als Booker T en King Booker

Familienaam 
 Cory Booker, burgemeester van Newark (New Jersey)
 James Booker, Amerikaans pianist en zanger
 Lorenzo Booker, Amerikaans American footballspeler
 Marty Booker, Amerikaans American footballspeler

Film en tv 
 Booker (1984), televisiefilm van Stan Lathan uit 1984 met Stavan Ross
 Booker (televisieserie), Amerikaanse misdaadserie uit 1989-1990 met Richard Grieco